6371 Heinlein — asteroide della fascia principale
 Robert A. Heinlein — autore di fantascienza statunitense